Раздолье — село в Вичугском районе Ивановской области. Входит в состав Сошниковского сельского поселения.

История 
В 1981 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Зарубинской МТС переименован в Раздолье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вичугского района